

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 33, w tym 17 podstawowych
 Stefanów – część miasta Góra Kalwaria

Inne 
 Stefanów – kopalnia węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
 Stefanów – pole górnicze, na którym powstała kopalnia Lubelskiego Zagłębia Węglowego

Zobacz też 
 Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Ruszkowski, Stefanów Suserski
 Stefania, Stefanka, Stefanowice, Stefanowo, Stefanówka, Stefany
  Stefanów - dawna wieś (uroczysko) w gminie Gielniów